Passione eterna – album di Mario Merola
 Passione eterna – canzone del 1972